Fataluku – grupa etniczna
język fataluku